Scatcherd ist der Name von 

 Thomas Scatcherd (1823–1876), kanadischer Politiker
 Robert Colin Scatcherd (1832–1879), kanadischer Politiker
 John Scatcherd (1800–1858), kanadischer Politiker
 Norrisson Scatcherd (1780–1853), Antiquar
 Felicia Rudolphina Scatcherd (1862–1927), Englische Journalistin
 Alice Elizabeth Cliff Scatcherd (1842–1906), Suffragette
 Yvonne Furneaux (* 1926 als Elisabeth Yvonne Scatcherd), französische Schauspielerin
 Scatcherd Park öffentlicher Park in Morley, Leeds, England